Argentina är ett släkte av fiskar som beskrevs av Carl von Linné 1758. Argentina ingår i familjen guldlaxfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Guldlaxfiskar
Argentina (Argentinidae)